

Geografia 
 Chiaramonti – comune italiano della provincia di Sassari
 Contrada Chiaramonti – contrada di Cesena

Persone 
 Chiaramonti – famiglia originaria di Cesena
 Barnaba Chiaramonti – papa Pio VII
 Scipione Chiaramonti – astronomo italiano

Edifici storici 
 Museo Chiaramonti – museo facente parte dei Musei Vaticani, a Roma e dentro lo stato di Città del Vaticano
 Palazzo Chiaramonti – palazzo di Cesena

Pagine correlate 
 Chiaramonte (disambigua)